3-е Первенство России по хоккею с мячом среди коллективов физической культуры 2012 года — прошло с 20 по 25 февраля 2012 года в городе Верхний Уфалей Челябинской области. Победителем стала команда хозяев — «Никельщик» (Верхний Уфалей).

В турнире приняли участие 6 команд из шести регионов страны: Челябинской, Московской, Кировской, Свердловской, Ульяновской и Оренбургской областей. Также планировали принять участие команды из Новгородской области — ХК «Боровичи» и Республики Хакасия — «Университет» (Абакан), но в последний момент отказались.

Формула проведения 
Планировалось, что 8 команд на первом этапе будут разбиты на 2 группы, где сыграют в один круг. На втором этапе победители и вторые места групп соберутся в одну группу, а команды, занявшие 3-4 места — в другую. С учётом результатов матчей первого этапа в первой группе буду разыграны 1-4 места, во второй — 5-8 места.

После отказа двух команд от участия в турнире было принято решение выявить победителя в однокруговом турнире шести команд по наибольшему числу набранных очков.

Результаты

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

Турнирная таблица 

Лучшие игроки по линиям
 Вратарь:  Алексей Трунов (СК «Обухово»)
 Защитник:  Александр Блинов («Прометей»)
 Полузащитник:  Алексей Самойлов («Буран»)
 Нападающий:  Павел Балахнин («Никельщик»)

Индивидуальные призы
 Лучший игрок:  Сергей Коневецких («Никельщик»)
 Лучший снайпер:  Андрей Лобаев («Спутник»)
 «За молодость и перспективу»:  Денис Костин («Никельщик»)

Ссылки 
 Первенство России среди КФК 2012 на rusbandy.ru 

Первенство России по хоккею с мячом среди КФК
2012 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2012 году
Спортивные соревнования в Челябинской области